Beaumotte bezeichnet:

Beaumotte-Aubertans, eine Gemeinde im französischen Département Haute-Saône
Beaumotte-lès-Montbozon, eine ehemalige Gemeinde im französischen Département Haute-Saône, heute Teil der Gemeinde Beaumotte-Aubertans
Beaumotte-lès-Pin, eine Gemeinde im französischen Département Haute-Saône